Alpino (hoofddeksel), een bepaald soort baret
 een Belgisch historisch merk van gemotoriseerde fietsen; zie Defco
 Alpino (Pavia), een Italiaans historisch motorfietsmerk
 Alpino (parser), een programma voor syntactische analyse van Nederlandse zinnen